Керо — ван Пекче
 Керо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо
 Керо — класична андійська посудина